Khâkaourêseneb est un prénom masculin de l'Égypte antique porté par :
 Khâkaourêseneb, maire d'Éléphantine 
 Khâkaourêseneb, maire de Boubastis

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité